Plaats in Indonesië
 Sipayung (Cipanas), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sipayung (Sukajaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java